Roberto Moya, atleta cubano.
 Roberto Moya, militar argentino.